

Astronomia
 4750 Mukai – asteroide della fascia principale

Persone
 Chiaki Mukai – ex astronauta e medico giapponese
 Masaru Mukai – astronomo giapponese
 Mukai Genshō – filosofo giapponese
 Osamu Mukai – attore giapponese
 Shōichirō Mukai – judoka giapponese